Abrahamsson ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Abrahamsson (1896–1948), schwedischer Eishockeyspieler
 Christer Abrahamsson (* 1947), schwedischer Eishockeyspieler
 Erik Abrahamsson (1898–1965), schwedischer Leichtathlet und Eishockeyspieler
 Göran Abrahamsson (* 1931), schwedischer Fechter
 Henock Abrahamsson (1909–1958), schwedischer Fußballtorhüter
 Selma Abrahamsson (1872–1911), schwedische Autorin
 Thommy Abrahamsson (* 1947), schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Abrahamsen, Abrahamson